Terheijl (buurtschap), een gehucht in de gemeente Noordenveld in de Nederlandse provincie Drenthe
 Terheijl (havezate), een havezate in deze buurtschap